Битва при Эль-Мансуре состоялась 8-11 февраля 1250 года между французскими крестоносцами и Айюбидами во время Седьмого крестового похода.

Предыстория 
К середине XIII века крестоносцы поняли, что главным препятствием к завоеванию ими Иерусалима, который они потеряли во второй раз в 1244 году, является Египет, главная твердыня арабов.

В 1245 году, во время Первого Лионского собора папа Иннокентий IV поддержал организацию французским королём Людовиком IX седьмого крестового похода.

Целью этого седьмого похода было разбить Айюбидов в Египте и Сирии, а также отвоевать Иерусалим. Крестоносцы попросили монголов стать их союзниками против мусульман: крестоносцы атаковали бы исламский мир с запада, а монголы - с востока. Гуюк, великий хан Монгольской империи, ответил послам папы, что для этого европейцы должны признать власть монгольского хана.

Корабли Седьмого крестового похода во главе с братьями короля Людовика, Карлом I Анжуйским и Робертом д'Артуа, отплыли из Эг-Морта и Марселя на Кипр осенью 1248 года, а далее - в Египет. Крестоносцы высадились в Дамьетте в июне 1249 года. Людовик IX отправил письмо ас-Салиху Айюбу с требованием признать его власть. Эмир Фахр-ад-Дин Юсуф, командир гарнизона Айюбидов в Дамьетте, отступил в лагерь султана в Ашмум-Танах, вызвав панику среди жителей города, бежавших на западный берег Нила. Крестоносцы пересекли мост и заняли опустевшую Дамьетту. Падение Дамьетты вызвало всеобщую мобилизацию войск Айюбидов, султан стал стягивать солдат со всего Египта. В течение многих недель мусульмане использовали партизанскую тактику против лагерей крестоносцев. Многие из крестоносцев были захвачены в плен и отправлены в Каир. Как только крестоносцы узнали о смерти султана ас-Салиха Айюба, они начали свой поход на Каир. Шаджар ад-Дурр, вдова султана, некоторое время скрывала эту новость и отправила Фарис-ад-Дина Актая в Хасанкейф, чтобы возвести на трон наследника Тураншаха.

Битва 
Крестоносцы подошли к каналу Ашмум (ныне — Альбахр-Альсагир), который отделял их от мусульманского лагеря. Отряды во главе с Робертом Артуа пересекли канал вместе с рыцарями-тамплиерами и английским контингентом во главе с Уильямом Лонгеспе, начавшим внезапное нападение на египетский лагерь в Гидеиле, в двух милях (3 км) от Эль-Мансуры. Руководство египетскими войсками перешло к мамлюкам Фарис-ад-Дину Актаю и Бейбарсу аль-Будукдари, которые сдержали нападение и реорганизовали мусульманские силы. Это было первое появление мамлюков в качестве верховных военачальников в Египте. Шаджар ад-Дурр согласилась с планом Бейбарса защищать Эль-Мансуру. Крестоносцы ворвались в город, ожидая, что он также окажется оставленным жителями и войсками Айюбидов, однако оказались в ловушке. Они были атакованы укрепившимся гарнизоном и одновременно со стороны стен и понесли большие потери. Роберт Артуа, укрывшийся в доме, и Уильям Солсбери были убиты вместе с большинством тамплиеров. Только пять рыцарей-тамплиеров смогли спастись. Крестоносцы отступили в свой лагерь. Рано утром 11 февраля мусульманские силы начали мощное контрнаступление против их лагеря. 27 февраля новый султан Тураншах прибыл в Эль-Мансуру, чтобы возглавить египетскую армию, и официально было объявлено о смерти ас-Салиха Айюба. Египтяне перетащили по суше корабли в Нил и блокировали линии снабжения Дамьетты. Они также использовали греческий огонь, уничтожая суда крестоносцев. Осажденные крестоносцы вскоре начали страдать от голода и болезней, а некоторые даже перешли на мусульманскую сторону.

Несмотря на понесённое поражение, король Людовик IX попытался добиться выгодных условий капитуляции Дамьетты в обмен на Иерусалим и несколько городов на сирийском побережье. Египтяне отклонили это предложение, и крестоносцы отступили к Дамьетте под прикрытием темноты 5 апреля, после чего их атаковали мусульманские силы. В последней крупной битве Седьмого Крестового похода при Фарискуре силы крестоносцев были уничтожены, а Людовик IX был 6 апреля захвачен в плен. Между тем крестоносцы распространяли ложную информацию в Европе, утверждая, что Людовик IX победил султана Египта в битве, и якобы Каир был предан в руки крестоносцев. Позже, когда известие о пленении Людовика IX достигло Франции, во Франции начался Пастушеский крестовый поход.

Последствия
Поражение Седьмого Крестового похода в Египте в 1250 году стало поворотным моментом для местных региональных держав. Египет остался твердыней ислама. Западные короли, кроме Людовика IX, потеряли интерес к новым крестовым походам. Седьмой Крестовый поход был последним крупным крестовым походом против Египта, и крестоносцы больше никогда не вернули себе Иерусалим.

Вскоре после поражения Седьмого Крестового похода Султан Тураншах был убит. Мамлюки, защищавшие Мансуру и не позволившие Людовику IX двинуться на Каир, стали правящей элитой в Египте, завершив правление Айюбидов в этой стране. Южный и Восточный Средиземноморский бассейн был разделен на четыре основных владения - Мамлюкский Египет, Айюбидскую Сирию, христианскую Акру с цитаделями на побережье Сирии и Левантийское христианское армянское королевство Киликии. Айюбиды Сирии вскоре схлестнулись с мамлюками Египта, а крестоносцы, киликийские армяне и Княжество Антиохия сформировали христианский альянс.

Примечания

Литература 

Abu al-Fida, Tarikh Abu al-Fida, The Concise History of Humanity or Chronicles
Al-Maqrizi, Al Selouk Leme'refatt Dewall al-Melouk, Dar al-kotob, 1997. In English: Bohn, Henry G., The Road to Knowledge of the Return of Kings, Chronicles of the Crusades, AMS Press, 1969.
Al-Maqrizi, al-Mawaiz wa al-'i'tibar bi dhikr al-khitat wa al-'athar, Matabat aladab, Cairo 1996, . In French: Bouriant, Urbain, Description topographique et historique de l'Egypte, Paris 1895
Asly, B., al-Muzafar Qutuz, Dar An-Nafaes Publishing, Beirut 2002, 
Bournoutian, George A., A Concise History of the Armenian People: From Ancient Times to the Present, Mazda Publishers, 2002
David Wilkinson, Studying the History of Intercivilizational Dialogues, presented to United Nation University, Tokyo/Kyoto 2001
Dawson, Christopher, The Mongol Mission, London: Sheed and Ward, 1955
Hassan. O, Al-Zahir Baibars, Dar al-Amal 1997
Ibn Taghri, al-Nujum al-Zahirah Fi Milook Misr wa al-Qahirah, al-Hay'ah al-Misreyah 1968
Michaud, Yahia (Oxford Centre for Islamic Studies) Ibn Taymiyya, Textes Spirituels I-XVI 2002
Qasim, Abdu Qasim Dr., Asr Salatin Al-Mamlik (Era of the Mamluk Sultans), Eye for human and social studies, Cairo, 2007
Rachewitz, I, Papal envoys to the Great khans, London: Faber and Faber, 1971
Steven Runciman A history of the Crusades 3. Penguin Books, 1987
Sadawi. H, Al-Mamalik, Maroof Ikhwan, Alexandria.
Setton, Kenneth (editor), A History of the Crusades (II) The Later Crusades 1189-1311, 1969
Skip Knox, Dr. E.L., The Crusades, Seventh Crusade, A college course on the Crusades, 1999
Shayal, Jamal, Prof. of Islamic history, Tarikh Misr al-isalamiyah (History of Islamic Egypt), dar al-Maref, Cairo 1266,  
The chronicles of Matthew Paris (Matthew Paris: Chronica Majora) translated by Helen Nicholson, 1989
Matthæi Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora by Matthew Paris, Roger, Henry Richards, Longman & co. 1880.
The New Encyclopædia Britannica, Macropædia, H. H. Berton Publisher, 1973–74
The Memoirs of the Lord of Joinville, translated by Ethel Wedgwood, 1906
Toynbee, Arnold J., Mankind and mother earth, Oxford University Press, 1976
www.historyofwar.org

Сражения XIII века
Сражения Крестовых походов
1250 год
Сражения 1250 года